Dazed and Confused steht für

 Dazed and Confused, Lied von Jake Holmes (1967), das in Versionen der Yardbirds und Led Zeppelin Bekanntheit erlangte
 Dazed and Confused (Ruel-Lied), Lied des australischen Singer-Songwriters Ruel (2018) 
 Dazed and Confused, Originaltitel von Confusion – Sommer der Ausgeflippten, US-amerikanischer Film von Richard Linklater (1993)
 Dazed and Confused, früherer Titel des britischen Modemagazins Dazed